Gympl může být:

 hovorový výraz pro gymnázium
 Gympl – český film z roku 2007
 zkráceně Gympl s (r)učením omezeným – český televizní seriál